

Personnalités
Louis Pierre Dufourny de Villiers (1739-1796), homme politique de la Révolution française.
Léon Dufourny (1754-1818), architecte néo-classique français.
Dominique Dufourny (1961-), femme politique belge.